Queen Greatest Video Hits 1 er en DVD af den engelske gruppe Queen.
Denne DVD viser mange af de musikvideoer Queen har lavet.

Nummerliste

Disk 1
Bohemian rhapsody
Another one bites the dust
Killer queen
Fat bottomed girls
Bicycle race
You're my best friend
Don't stop me now
Save me
Crazy little thing called love
Somebody to love
Spread your wings
Play the game
Flash
Tie your mother down
We will rock you
We are the champions

Disk 2
Now i'm here(Live)
Good old-fashioned lover boy
Keep yourself alive
Liar
Love of my life
We will rock you (Fast Live Version)

Musikvideoer og DVD-er
Queen